Джефферсоны:

 «Джефферсоны» — американский комедийный телесериал, транслировавшийся на канале CBS в 1975—1985 годах.
 «Джефферсоны» — шестой эпизод восьмого сезона (№ 117) сериала «Южный парк» (США, 2004).

 См. также